Edimilson Fernandes Ribeiro – calciatore svizzero
 Lenon Fernandes Ribeiro – calciatore brasiliano